Boswell může být:

příjmení
 James Boswell (1740–1795) – skotský životopisec a právník
 Mark Boswell (* 1977) – kanadský atlet

křestní jméno
 Boswell Williams (1926–2014) – politik Svaté Lucie